1873 год в театре

События 
 2 января полностью сгорел Одесский театр оперы и балета. Пожар начался из-за возгорания газового рожка, освещающего часы в ночное время.
 28 октября — в Париже сгорел театр на улице Ле Пелетье. Пожар продолжался 24 часа и нанёс огромный ущерб. До 5 января  года, когда было открыто новое здание Оперы, труппа выступала в .

Постановки 
 3 апреля — первая театральная постановка в Баку, положившая начало созданию азербайджанского национального театра.

Деятели театра

Родились 
1873 год известен как Annus mirabilis («Волшебный год») в оперном мире, так как в этот год родилось множество выдающихся певцов, включая Энрико Карузо и Фёдора Шаляпина. В  году в Великобритании был выпущен музыкальный альбом с таким названием, включающий в себя записи 42 оперных исполнителей, родившихся в этом году.
 5 января, Рига — Карл Йорн, немецко-американский оперный певец (тенор).
 5 января — Пауль Бранн, немецкий кукловод, писатель и актёр, театральный деятель.
 , Казань — Фёдор Шаляпин, оперный певец, руководитель труппы Мариинского театра в 1918—1921 годах.
 , Санкт-Петербург — Андрей Жандр, драматург и переводчик.
 25 февраля, Неаполь — Энрико Карузо, оперный певец.
 10 марта, Турин — Мария Пери́ни, балерина и педагог, основательница первой в Грузии балетной школы.
 23 марта — Мария Пшибылко-Потоцкая, польская актриса, режиссёр-постановщик, театральный деятель.
 27 марта, Лоди, Ломбардия —  — итальянская оперная певица (сопрано). 
 , Санкт-Петербург — Николай Черепнин, композитор и дирижёр, участник «Русских сезонов» Сергея Дягилева.
  либо , село Кривая Балка, близ Одессы — Антонина Нежданова — оперная певица (лирико-колоратурное сопрано), педагог и искусствовед. 
 18 августа, Шумперк, Австро-Венгрия — Лео Слезак, австрийский оперный певец (тенор), киноактёр.
 Адам Островский, польский оперный певец (бас), артист Варшавской оперы.

Скончались 
 7 ноября, Копенаген — Томас Оверскоу, датский драматург и актёр (родился в 1798)

Примечания

Ссылки